Beltrán de la Cueva (1443 circa – 1492) – politico spagnolo
 Beltrán de la Cueva (1478-1560) – politico e diplomatico spagnolo, Viceré d'Aragona (1535-1539) e Viceré di Navarra (1552-1560)
 Beltrán de la Cueva (1551-1612) – politico e diplomatico spagnolo, Viceré d'Aragona (1599-1602)